Micranthes — рід квіткових рослин родини ломикаменевих. Раніше його включали до роду Saxifraga, поки недавні дані ДНК не показали, що представники того, що зараз називається Micranthes, є більш близькими до Boykinia та Heuchera, ніж до інших членів роду Saxifraga.

Усі представники цього роду трав’янисті, з помітними прикореневими листками. Вони зустрічаються в помірних, арктичних і альпійських областях.

Види 

Micranthes apetala 
Micranthes aprica 
Micranthes astilboides 
Micranthes atrata 
Micranthes brachypetala 
Micranthes bryophora 
Micranthes californica 
Micranthes calycina 
Micranthes careyana 
Micranthes caroliniana 
Micranthes cismagadanica 
Micranthes clavistaminea 
Micranthes clusii 
Micranthes davidii 
Micranthes davurica 
Micranthes divaricata 
Micranthes dungbooi 
Micranthes eriophora 
Micranthes ferruginea 
Micranthes foliolosa 
Micranthes fragosa 
Micranthes fusca 
Micranthes gageana 
Micranthes gaspensis 
Micranthes gormanii 
Micranthes hieraciifolia 
Micranthes hitchcockiana 
Micranthes howellii 
Micranthes idahoensis 
Micranthes integrifolia 
Micranthes japonica 
Micranthes kermodei 
Micranthes kikubuki 
Micranthes laciniata 
Micranthes lumpuensis 
Micranthes lyallii 
Micranthes manchuriensis 
Micranthes marshallii 
Micranthes melaleuca 
Micranthes melanocentra 
Micranthes merkii 
Micranthes mertensiana 
Micranthes mexicana 
Micranthes micranthidifolia 
Micranthes nelsoniana 
Micranthes nidifica 
Micranthes nivalis 
Micranthes nudicaulis 
Micranthes oblongifolia 
Micranthes occidentalis 
Micranthes odontoloma 
Micranthes oregana 
Micranthes pallida 
Micranthes palmeri 
Micranthes paludosa 
Micranthes parvula 
Micranthes pensylvanica 
Micranthes petiolaris 
Micranthes pluviarum 
Micranthes pseudopallida 
Micranthes punctata 
Micranthes purpurascens 
Micranthes razshivinii 
Micranthes redofskyi 
Micranthes reflexa 
Micranthes rhomboidea 
Micranthes rubriflora 
Micranthes rufidula  – Redwool saxifrage
Micranthes rufopilosa 
Micranthes sachalinensis 
Micranthes spicata 
Micranthes staminosa 
Micranthes stellaris 
Micranthes subapetala 
Micranthes svetlanae 
Micranthes tempestiva 
Micranthes tenuis 
Micranthes texana 
Micranthes tilingiana 
Micranthes tischii 
Micranthes tolmiei 
Micranthes unalaschcensis 
Micranthes virginiensis 
Micranthes zekoensis

Примітки 

Роди квіткових
Ломикаменеві